Бернштам — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Бернштам, Александр Натанович (1910—1956) — советский археолог и востоковед, профессор.
 Бернштам, Леопольд Адольфович (1859—1939) — российский скульптор-портретист.
 Бернштам, Михаил Семёнович (род. 1940) — демограф и экономист, с 1976 в эмиграции, сотрудник Гуверовского института.
 Бернштам, Татьяна Александровна (1937—2008) — советский и российский этнограф и фольклорист, педагог.
 Бернштам, Федор Густавович (1862—1937) — российский художник и архитектор.
 Бернштам, Фёдор Фёдорович (1905—1986) — советский художник-постановщик, художник-график.